Michel Pierre (1946-), historien français ;
 Michel Pierre (1946-), herboriste français.